Spojení písmen C a Y může mít různé významy:

CY 
 CY – označení jednoho z nejčastěji používaných druhů samostatných elektrických vodičů (evropským označením H07V-U, H07V-R nebo H05V-U)
 CY – kód ISO 3166-2 pro Kypr
 BZ-CY – kód ISO 3166-2 pro distrikt Cayo

cy 
 velština – dvojpísmenný ISO 639 kód pro jazyk

.cy 

 .cy – internetová doména nejvyššího řádu pro Kypr